Инструменты человеческого труда (Молоток, Зубило, Пробойник).
 Ударные музыкальные инструменты.
см. .